Iraldo Amador da Silva (Coreaú, 1926) é um político brasileiro. 

Em  15 de novembro de 1972  foi eleito prefeito de Alcântaras, município do estado do Ceará, pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Exerceu o mandato de 1 de fevereiro de 1973 a 31 de janeiro de 1977.

Fatos da administração 
 Realização de obras de combate à seca: chafarizes, barragens, açudes e poços tubulares.
 Criação de escolas municipais.
 Instituição de posturas municipais.

 PILDAS, Leonardo. História de Coreaú (1702 - 2002), Sobral; Expressão, 2003.

Naturais de Coreaú
Prefeitos de Alcântaras
Membros da Aliança Renovadora Nacional